Cratere Perepelkin – cratere lunare
 Cratere Perepelkin – cratere su Marte